Елизабета Филипина Марија Хелена Француска (3. мај 1764—10. мај 1794.) је била француска принцеза, ћерка дофена Луја и Марије Жозефине Саксонске. Била је најмлађа сестра француског краља Луја XVI.

Биографија 
Рођена је у Версају 3. маја 1764. године. Остала је сироче у три године те ју је одгајала Мадам Маклау. Одбила је све брачне понуде како би остала уз брата кога је волела страствено. На почетку револуције, превидела је озбиљност ситуације и одбила да напусти краља кога је пратила током бега за Варен (20. јун 1792. године). Присуствовала је седници Законодавне скупштине која је суспендовала Луја и затворила га, заједно са краљевском породицом, у Темпл. Погубљењем Луја, а касније и Марије Антоанете, Елизабета је остала сама у Темплу. Изведена је 9. маја 1794. године пред Револуционарни суд који ју је осудио на смрт под оптужбом помагања краљевог бега, снабдевања емиграната и подстицања отпора краљевих трупа у државном удару 10. августа 1792. године. Погубљена је 10. маја 1794. године.

Породично стабло

Извори 
 Енциклопедија Британика - Елизабета Француска

Рођени 1764.
Умрли 1794.
Династија Бурбон
Личности Француске револуције